Labro steht für:

 Labro, italienische Gemeinde in der Provinz Rieti, Latium

Labro ist der Familienname folgender Personen:
 Maurice Labro (1910–1987), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Philippe Labro (* 1936), französischer Journalist und Schriftsteller